Лас Медијас има више значења:

 Лас Медијас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Медијас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику